Rina puede hacer referencia a:

 RINA, arquitectura de red que unifica telecomunicaciones e informática distribuida;
 Rina (telenovela), telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein;
 Rina (EP), EP debut de la cantante y compositora Rina Sawayama;
 Rina (luchadora), luchadora profesional japonesa.
